Oksbøl (Sønderborg)
 Oksbøl (Varde)
 Oksbøl (parochie)